Финал Кубка СССР по футболу 1962 состоялся 11 августа 1962 года. Донецкий «Шахтёр» обыграл орехово-зуевское «Знамя Труда» со счётом 2:0 и стал обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Донецкий «Шахтёр» и орехово-зуевское «Знамя Труда» в первый раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. Кроме того, команды ранее не встречались между собой ни на одной из стадий этого турнира.

С самых первых минут футболисты «Шахтёра» организовали натиск на ворота ореховцев. Однако последние умудрились организовать контратаку в этот отрезок матча. На 4-й минуте дончане пробивали штрафной удар в 10 метрах от ворот соперника, мяч после удара Владимира Сорокина попал в стенку и отскочил к Николаю Головко. После подачи последнего в штрафную площадь мяч, казалось, поймал вратарь подмосковной команды Анатолий Хомяков, но тот выпустил его из рук и нападающий «Шахтёра» Валентин Сапронов затащил мяч в сетку. После пропущенного мяча футболисты «Знамени Труда» ринулись отыгрываться, но тут же получили гол в свои ворота. Оставшийся вне их внимания Виталий Савельев заполучил мяч и дважды пробил по воротам ореховцев. И если с первым ударом Хомяков справился, то со вторым — нет. Ещё через 2 минуты горняки могли довести счёт до разгромного, но защитник Василий Чавкин спас свою команду. Несмотря на разрыв в счёте и превосходство «Шахтёра» в классе и по игре, подмосковные футболисты пытались создавать опасные моменты у чужих ворот, их атаки строились на длинных пасах и единоборствах.

Во втором тайме «Шахтёр» отдал инициативу подмосковным футболистам, особо не стремясь увеличить разрыв в счёте. Горняки передерживали у себя мяч, темп игры постоянно падал. На 89-й минуте защитник «Знамени Труда» Чавкин нарушил правила при отборе мяча в своей штрафной и был назначен пенальти. Владимир Сорокин попал в штангу и счёт не изменился. Донецкий «Шахтёр» во второй раз стал обладателем Кубка СССР по футболу.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1962
СССР
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
События 11 августа
Август 1962 года
1962 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве
ФК «Знамя Труда»